Александър Димчев Праматаров (Праматарски) е български общественик, военен, политик и деец на Вътрешна македонска революционна организация от Македония.

Биография 
Роден е през 1892 година в неврокопското село Скребатно, тогава в Османската империя, в семейството на Димчо Праматарски и принадлежи към виден род. В 1913 година завършва с последния двадесет и седми випуск Солунската българска мъжка гимназия. През 1915 година завършва 35-и Рилски випуск на Военното училище в София и на 25 август е произведен в чин подпоручик. Назначен е на служба в Седми артилерийски полк. Участва в Първата световна война (1915 – 1918), като артилерийски офицер. Награден е с два ордена „За храброст“, IV степен.

Включва се активно в дейността на Спомагателната организация на ВМРО. През април 1926 година е назначен за ръководител на Петричката окръжна постоянна комисия. В 1933 година, като председател на Окръжната постоянна комисия е избран в Бюрото на Великия македонски събор, състоял се в Горна Джумая. Със своята инициативност, той дава голям тласък за стопанското издигане на Пиринския край. От 1941 до 1944 година е кмет на Петрич. При изтеглянето на германските войски в 1944 година начело на местни доброволци успява да обезвреди германска част, готвеща се да запали града.

След 9 септември 1944 година е арестуван, пребит и откаран в затвора в Горна Джумая. На 26 март 1945 година е осъден от Светиврачкия Народен съд на 15 години строг тъмничен затвор. Държи се достойно пред съда и не се признава за виновен.

Почива в София на преклонна възраст на 30 септември 1982 година.

Родословие

Бележки 

Български политици от Македония
Български политици (1918 – 1945)
Български общественици от Македония
Двадесет и седми випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Тридесет и пети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Дейци на ВМРО
Кметове на Петрич
Осъдени от Народния съд
Български поручици
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български офицери от Македония
Починали в София
Александър
Родени в Скребатно (Неврокопско)